

Persone 

 Bertram Wagstaff Mills – imprenditore britannico
 Janie Wagstaff – nuotatrice argentina
 Patty Wagstaff – aviatrice statunitense
 Richard Wagstaff Clark, più noto come Dick Clark – conduttore televisivo e imprenditore statunitnense

Matematica 

 Numero di Wagstaff – numero primo